Diaconescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Diaconescu (n. 1975), antreprenor român
 Camelia Diaconescu (n. 1963), canotoare română
 Cristian Diaconescu (n. 1959), politician și diplomat român
 Dan Diaconescu (n. 1967), ziarist român
 Dumitru Diaconescu (deputat)  (n. 1938), deputat român
 Dumitru Diaconescu (primar) (1908-1981), comunist român, ministru al industriei alimentare în perioada și primar al Bucureștiului
 Emanuel Diaconescu (1944-2011), profesor român
 Ioana Diaconescu (n. 1947) poetă, traducătoare, publicistă și  jurnalistă română
 Ion Diaconescu (1917-2011), om politic și activist anticomunist român
 Ion Diaconescu (pictor) (1915-1945), pictor și gravor român.
 Maria Diaconescu (n. 1937), atletă română
 Marin Diaconescu (1943-2020), politician român
 Anghel Mora (Mihai Diaconescu; 1949-2000), regizor de film, scenarist, actor, poet și cântăreț folk român
 Mihail Diaconescu (1937-2020), romancier, eseist și critic român
 Mircea Daniel Diaconescu (n. 1925), deputat român
 Nicolae Diaconescu (n. 1893), general român
 Renică Diaconescu (n. 1957), politician român
 Sorin-Constantin Diaconescu (n. 1963), deputat român
 Ion Caraion (Stelian Diaconescu; 1923-1986), scriitor român

Deaconescu 
 Cătălin Deaconescu

 Diaconești (dezambiguizare)
 Deac
 Deák

Nume de familie românești